Gianni Muciaccia (...) – musicista e regista italiano
 Giovanni Muciaccia (1969) – conduttore televisivo e attore italiano